Weberstraße 2 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Weberstraße 2 (Merkendorf), Bayern
 Weberstraße 2 (Quedlinburg), Sachsen-Anhalt